2 miejscowości w Polsce:

 Buszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Buszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

1 jezioro w Polsce:
 Buszewo – jezioro na Równinie Gorzowskiej, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie.
Miejscowości na Białorusi

 Buszewo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.